5 maggio – 125º giorno del Calendario Gregoriano
 Il cinque maggio  – ode scritta da Alessandro Manzoni nel 1821